Urbana se poate referi la:

În Italia
Urbana, Veneto

În Statele Unite
Urbana, Illinois
Urbana, Indiana
Urbana, Iowa
Urbana, Kansas
Urbana, Maryland
Urbana, Missouri
Urbana, New York
Urbana, Ohio
Urbana University
Urbanna, Virginia

Altele
University of Illinois at Urbana–Champaign